Кубок Швеции по футболу 1942 () — 2-й розыгрыш Кубка Швеции по футболу.

Квалификационный раунд

Переигровка

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал 

Финальный матч состоялся 18 октября 1942 года на стадионе «Росунда» в Стокгольме

Примечания 

Кубок Швеции по футболу